ściółka leśna 
 ściółka ogrodnicza
 ściółka dla zwierząt